Сергей Алексеевич Золотарёв () — русский  и историк литературы, .

Биография 
Родился 13 августа 1872 года. Старший ребёнок в семье рыбинского кладбищенского священника Алексея Алексеевича Золотарёва, впоследствии протоиерея Спасо-Преображенского собора. Брат журналиста, заведующего Тургеневской библиотекой в Париже Николая (1877—1915), литературного критика, публициста, общественного деятеля и религиозного философа Алексея (1879—1950), антрополога и этнографа Давида (1885—1935) Золотарёвых. Окончил Рыбинскую мужскую классическую гимназию, затем Историко-филологический факультет Московского университета (в 1895 году).

Был домашним учителем у графа Палена в 1895—1896 годах. Преподавал литературу два года в Прибалтийской учительской семинарии в Гольдингене, затем с 1899 года в частном коммерческом училище Н. Миронова в Риге. За руководство движением студентов во время революции 1905 года выслан из Прибалтики. С 1906 года жил в Санкт-Петербурге, где читал лекции в народном университете, председательствовал в Петербургском педагогическом обществе. Как председатель неодобренного властями Педагогического съезда им. К. Д. Ушинского в 1914 году был уволен из системы Министерства народного просвещения.

После Октябрьской революции организовывал и проводил учительские съезды, был постоянным корреспондентом педагогических журналов «Трудовая школа» и «Семья и школа», преподавал литературу в Ленинградском университете (1921—1926, профессор), Академии художеств, высших военных заведениях. Отстаивал идею кооперативной школы. Был одним из организаторов рыбинского землячества, семейно-педагогического кружка (1904—1918), Рыбинского научного общества, участвовал в рыбинских краеведческих съездах.

В 1936 году арестован по необоснованному обвинению. В марте 1937 года осуждён спецколлегией Ленинградского областного суда по статье 58, пункт 10, часть 1 (антисоветская агитация). Погиб в лагерях — дата (по одним данным — 1941, по другим — 1943 год) и место точно не установлены. Реабилитирован в феврале 1990 года.

Труды 
В начале XX века написал ряд книг по вопросам теории и практики развития школы, истории педагогики, методике преподавания русского языка и литературы:

 Голос семьи о школе: (Выводы из ответов на вопросы, предложенных родителям учащихся педагогического отделения Русского литературного кружка в г. Риге). — Рига: Типо-литография В. П. Матвеева, 1900. — 60 с.
 О преподавании родного языка и литературы. — М., 1909.
 Теория словесности, иллюстрированная снимками с произведений архитектуры, скульптуры и живописи. — СПб. — Киев, 1911.
 Очерки истории учительского объединения в России.
 Очерки по истории педагогики на Западе и в России. — СПб., 1910; изд. 2 — Вологда, 1922.
 Четыре смены молодёжи. — 1926.

Основные труды посвящены истории литературы и написаны на основе культурно-исторического метода:

 Историко-литературные очерки. — СПб., 1909. (о А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе, И. С. Тургеневе, Л. Н. Толстом)
 Очерки по истории русской литературы. — СПб., 1912. (о Ф. И. Тютчеве, А. К. Толстом, А. А. Фете, А. Н. Майковом, Я. П. Полонском, Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстом)
 Синхростическая диаграмма по истории русской литературы и историко-литературная карта России (1661—1904 гг.). — Пг., 1916.
 Писатели-ярославцы. — Вып. 1. Ярославский край как один из культурных центров России; Вып. 2. Ярославская струя в литературе XVIII в. — Ярославль: Ярославское кооперативное издательство, 1920.
 Общедоступные очерки по истории русской литературы от устной поэзии и начала письменности до наших дней. — М., 1924.
 Литература в цифрах и схемах. — М.; Л., 1929.

Научное наследие С. А. Золотарёва, вычеркнутого на 57 лет из списка литературоведов, осталось не востребованным. Многие материалы утеряны.

Литература 
 
 Чубукова Ю. И. Золотарев Сергей Алексеевич (1872- …). Ярославика

Выпускники Рыбинской гимназии
Персоналии:Рига
Историки по алфавиту
Историки литературы СССР
Посмертно реабилитированные в СССР

Учёные, репрессированные в СССР